Andrea Minguzzi – ex lottatore italiano
 Luciano Minguzzi – scultore e medaglista italiano
 Vincenzo Minguzzi – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Vittorio Minguzzi – aviatore e generale italiano